Василиса (значения):

Василиса — имя греческого происхождения.

Персоналии 
 Василиса Васильевна (1400—до 1440) — княгиня суздальско-нижегородская, дочь великого князя московского Василия I Дмитриевича.
 Василиса Андреевна Гольшанская (ум. до 1484) — литовская княжна из рода Гольшанских.
 Василиса Мелентьевна — шестая жена царя Ивана Грозного.
 Волохова, Василиса — мамка (няня) царевича Дмитрия, подозревавшаяся в соучастии в убийстве царевича (XVI век).
 Кожина, Василиса — герой Отечественной войны 1812 года, партизанка.
 Бардина, Василиса Алексеевна — российская теннисистка.

Другое 
 Василиса Мелентьева — пьеса Александра Островского.
 Василиса — фильм о Василисе Кожиной, режиссёр Антон Сиверс.
 Василиса — немецко-российский фильм, режиссёр — Елена Шаталова.
 Василиса — фильм с Ниной Хаген.
 Василиса Микулишна — героиня русских былин.
 Василиса Микулишна — рисованный мультипликационный фильм.
 
 Василиса Поповна — русская народная сказка.

Примечания 

Страницы значений:Тёзки